Dydak ist der Familienname von:

 Friedrich Dydak (* 1943), Physiker
 Jan Dydak (1968–2019), polnischer Boxer